OND steht für:
 Flughafen Ondangwa, Namibia, IATA-Code
 Opera Nazionale Dopolavoro, Freizeit- und Erholungsorganisation im faschistischen Italien

Abkürzung